Baltic League – towarzyski turniej piłkarski
 Baltic League – rozgrywki w hokeju na lodzie
 Baltic League – liga piłki ręcznej

Podobne nazwy

 Baltic Basketball League – liga koszykarska

Zobacz też

 Baltic Cup (ujednoznacznienie)